Ке́йтель () — фамилия.
 Кейтель, Бодвин (1888—1952) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн. Младший брат Вильгельма Кейтеля.
 Кейтель, Вильгельм (1882—1946) — начальник штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами нацистской Германии, генерал-фельдмаршал.
 Кейтель, Харви (род. 1939) — американский актёр и продюсер.
 Кейтель, Янник (род. 2000) — немецкий футболист.

См. также